droga krajowa nr 11 (Czechy)
 droga krajowa nr 11 (Polska)
 droga krajowa nr 11 (Słowacja)
 droga krajowa nr 11 (Szwecja)
 droga krajowa nr 11 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A11